Ишма — гидронимы России
 Ишма — другое написание притока оз. Неро — р. Ишня (река) в Ростовском районе Ярославской области.
 Ишма — приток р. Аврюз в Альшеевском районе Башкортостана.